Idea leuconoe — бабочка из семейства нимфалид (Nymphalidae) и подсемейства данаид (Danainae). Распространена в Индокитае,  Малайзии, Индонезии,  Филиппинах и Тайване. Размах крыльев 15—17 см. На крыльях узор из черных, частью сливающихся пятен. Ближе к основанию крыльев может быть участок с желтоватым напылением.

Населяет влажные тропические леса Юго-восточной Азии.

Кормовое растение гусениц — тилофора.

Подвиды 
 I. l. athesis Fruhstorfer, 1911
 I. l. caesena Fruhstorfer, 1911
 I. l. chersonesia (Fruhstorfer, 1898)
 I. l. clara (Butler, 1867)
 I. l. engania (Doherty, 1891)
 I. l. esanga Fruhstorfer, 1898
 I. l. fregela Fruhstorfer, 1911
 I. l. godmani Oberthür, 1878
 I. l. gordita Fruhstorfer, 1911
 I. l. javana Fruhstorfer, 1896
 I. l. kwashotoensis (Sonan, 1928)
 I. l. lasiaka van Eecke, 1913
 I. l. leuconoe Erichson, 1834
 I. l. moira Fruhstorfer, 1910
 I. l. natunensis Snellen, 1895
 I. l. nigriana Grose-Smith, 1895
 I. l. obscura Staudinger, 1889
 I. l. princesa Staudinger, 1889
 I. l. samara Fruhstorfer, 1910
 I. l. siamensis (Godfrey, 1916)
 I. l. solyma Fruhstorfer, 1910
 I. l. vedana Fruhstorfer, 1906
 I. l. vicetia Fruhstorfer, 1911

Галерея

Ссылки 
 Captain’s Guide
 Idea leuconoe page on the Butterfly Pavilion’s site.

Нимфалиды
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1834 году